A expressão "Senta a pua!" pode definir:

 Senta a Púa! - lema do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial;
 Senta a Pua! - documentário sobre a atuação do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial.
 Senta a Pua! - livro escrito por Rui Moreira Lima.

Desambiguação